Por Batalla de Issos se conocen varios enfrentamientos armados a lo largo de la historia:
la Batalla de Issos (333 a. C.), una batalla en la que Alejandro Magno de Macedonia derrota a Darío III de Persia;
la Batalla de Issos (194), la tercera batalla entre el Emperador romano Septimio Severo y su rival Pescenio Níger;
la Batalla de Issos (622) (o Tercera Batalla de Issos), batalla entre el Emperador Heraclio y el Imperio sasánida.